ISO 3166-2:KR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Республики Корея. Стандарт охватывает 1 город особого статуса, 6 городов метрополий и 9 провинций. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Республики Корея — KR и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды городов и провинций Республики Корея являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KR, присвоенного Республике Корея в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Республики Корея 
Геокоды 1 города особого статуса, 6 городов метрополий и 9 провинций административно-территориального деления Республики Корея.

Геокоды пограничных Республики Корея государств 
 Северная Корея — ISO 3166-2:KP (на севере),
 Япония — ISO 3166-2:JP (на востоке, на юго-востоке (морская граница)).
 Китай — ISO 3166-2:CN (на западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Республики Корея

Ссылки 
 Геокоды Республики Корея 
 Геокоды Республики Корея 

2:KR